El acrónimo IE puede referirse a:

 Internet Explorer.
 Instituto de Empresa.
 Informe Especial, programa de investigación chileno.
 Ionosphere Explorer, un satélite de la NASA.
 Izquierda-Ezkerra, formación compuesta por Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker Batua y Batzarre.

Otros 
 .ie, dominio de nivel superior geográfico (ccTLD) para Irlanda.
 i. e., abreviatura de Id est, latina que significa «esto es».
 ie, código del idioma occidental según el estándar ISO 639-1. 
 Ie, localidad en la isla japonesa de Iejima, distrito de Kunigami, Okinawa.
 ie, sistema familiar japonés. 
 Ie, casas comerciales de la era pre-moderna de Japón, precursoras de los zaibatsu y keiretsu.

Siglas